Пет Степлтон (; 4 липня 1940, Сарнія — 8 квітня 2020, Лондон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Батько Майка Степлтона.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Баффало Бізонс», «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Чикаго Кугарс», «Індіанаполіс Рейсерс» та «Цинциннаті Стінгерс».

Загалом провів 700 матчів у НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 15 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1966, 1971, 1972.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1967, 1969, 1971, 1972.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1974.
 Трофей Денніса Мерфі (ВХА) — 1974.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Уродженці Сарнії (Онтаріо)